Warsaw Cup 2021 —  международный турнир по фигурному катанию, который проходил в польском городе Варшава с 17 ноября по 20 ноября 2021 года. Организатор турнира — Польская ассоциация фигурного катания. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является восьмым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Официальный сайт
 Результаты турнира на сайте польской ассоциации фигурного катания 

2021 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Ноябрь 2021 года
Спорт в Польше в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Варшаве